Narodowy Plan Rozwoju
 Narodowa Partia Robotnicza
 National Public Radio – amerykański publiczny nadawca radiowy
 Naturalne planowanie rodziny